Keizer Frederik III (1415-1493), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1452-1493)
 Frederik III van Duitsland (1831-1888), Duits keizer (1888)